Bulhary puede referirse a:

 Bulhary un pueblo y municipio en la República Checa.
 Bulhar (Lučenec) un pueblo y municipio de la República Eslovaca.